Харвутаяха — гидроним в России:

 Харвутаяха (приток Аймальяхи)
 Харвутаяха (приток Лимбяяхи)
 Харвутаяха (приток Вадыръяхи)
 Харвутаяха (приток Надосаляхадыты)
 Харвутаяха (приток Сидятасиняюяхи)
 Харвутаяха (приток Таза) 
 Харвута-Яха — устаревшее название реки Шенябехарвутаяха
 Харвутаяха (приток Ярудея)

См. также 
 Харвута

Примечания